Bleep steht für:
 einen Piepston, der als anstößig geltende Wörter überdeckt (eine Form der Zensur), siehe Selbstzensur 
 Bleep.com, den Onlineshop des britischen Musiklabels Warp Records
 Bleep (Messenger), ein Peer-to-Peer-Instantmessenger

Siehe auch:
 What the Bleep do we (k)now!?, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2004